Archil Arveladze – ex calciatore georgiano
 Levan Arveladze – calciatore ucraino
 Shota Arveladze – allenatore di calcio ed ex calciatore georgiano
 Vato Arveladze – calciatore georgiano